Наумов Александр Александрович:
 Наумов, Александр Александрович (1887—1957) — русский офицер, кавалер ордена Святого Георгия.
 Наумов, Александр Александрович (1935—2010) — российский и советский художник, живописец.